Le detentrici del titolo degli ultimi due anni sono Sara Errani e Roberta Vinci, ma sono state battute al terzo turno dalle tedesche Julia Görges e Anna-Lena Grönefeld. Il titolo è stato vinto da Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová che hanno battuto Chan Yung-jan e Zheng Jie con il punteggio di 6-4, 7-65.

Teste di serie 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (terzo turno)
  Hsieh Su-wei /  Sania Mirza (secondo turno)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Martina Hingis /  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (terzo turno) 
  Chan Hao-ching /  Květa Peschke (primo turno) 

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (terzo turno) 
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (secondo turno) 
  Anabel Medina Garrigues /  Jaroslava Švedova (secondo turno) 
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno) 
  Michaëlla Krajicek /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinale) 
  Chan Yung-jan /  Zheng Jie (finale) 
  Kimiko Date-Krumm /  Casey Dellacqua (secondo turno) 
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (semifinale)

Wild card 
  Monique Adamczak /  Olivia Rogowska (secondo turno)
  Naiktha Bains /  Sara Tomic (primo turno)
  Kimberly Birrell /  Priscilla Hon(primo turno)
  Dar'ja Gavrilova /  Storm Sanders (primo turno)
  Maddison Inglis /  Alexandra Nancarrow (primo turno)
  Jessica Moore /  Abbie Myers (primo turno)
  Yang Zhaoxuan /  Ye Qiuyu (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2015
WTA Tour 2015